Ге́рцогство Гольште́йн () — у 1474—1864 роках монархічна держава у Центральній Європі, в Гольштейні, зі столицею у місті Глюкштадт. Займала терени сучасної німецької землі Шлезвіг-Гольштейн. Входила до складу Священної Римської імперії (1474—1806) і Німецького союзу (1815—1864). Короткий час перебувала в особистій унії із Данським королівством (1474—1544, 1773—1864). Постала на основі Гольштейнського графства, правитель якого отримав титул герцога в 1474 році від імператора Фрідріха ІІІ. Разом із герцогством Шлезвіг керувалася представниками Ольденбурзького дому. У 1490—1523 і 1544—1773 роках була роздроблене між гілками цього дому. 1864 року окупована Пруссією в ході дансько-прусської війни. Поділена між австрійською і прусською монархіями того ж року згідно з Віденською угодою. Остаточно анексована Пруссією 1866 року після австрійсько-прусської війни, перетворена на провінцію Шлезвіг-Гольштейн. Також — Гольштайн, Гольштінія.

Державний устрій

Герцоги 
 Крістіан III (король Данії).

Примітки

Бібліографія 
 Christiani, W. E. Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Hollstein. Flensburg/Leipzig: Kortensche Buchhandlung, 1775.
 Bohn, R. Geschichte Schleswig-Holsteins. München: Verlag C.H. Beck, 2006.

Посилання 

 Шлезвіг-Гольштейн 

Новоісторична Данія
Держави і території, засновані 1474
засновані в Європі 1474
зникли 1867
Герцогства Священної Римської імперії